Adam Zabiełło – podczaszy czernihowski
 Antoni Zabiełło (zm. 1776) – generał lejtnant armii Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Ignacy Józef Zabiełło – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Jan Szymon Zabiełło – strona ujednoznaczniająca
 Jerzy Zabiełło – szambelan
 Józef Zabiełło (zm. 1794) – generał lejtnant, targowiczanin
 Michał Zabiełło (1760–1815) – generał lejtnant
 Mikołaj Zabiełło (zm. 1739) – marszałek kowieński
 Stanisław Zabiełło (1902–1970) – polski dyplomata
 Szymon Zabiełło (1750–1824) – kasztelan miński, generał lejtnant
 Tomasz Zabiełło – oficer I RP
 Zabiełło Hrabia – polski herb hrabiowski